Hamelin pode referir-se a:

Cultura 
 O Flautista de Hamelin - conto folclórico, reescrito pela primeira vez pelo Irmãos Grimm.

Geografia 
 Hamelin (Mancha) - comuna francesa na região administrativa da Baixa-Normandia.
 Hamelin - cidade da Alemanha no estado de Baixa Saxônia.
 Hamelin-Pyrmont - distrito da Alemanha no estado de Baixa Saxônia.

Pessoas 
 Marc-André Hamelin - pianista canadense.

Desambiguação